Се́джвик, Се́джуик () — фамилия, название населённых пунктов в США и Великобритании, также встречается в названиях учебных заведений и организаций.

Известные носители 
 Седжвик, Адам (1785—1873) — английский геолог, профессор Кембриджского университета.
 Седжвик, Адам (1854—1913) — английский зоолог.
 Седжвик, Джози (1898—1973) — американская актриса кино.
 Седжвик, Джон (1813—1864) — американский учитель, генерал.
 Седжвик, Кира (род. 1965) — американская актриса.
 Седжвик, Кэтрин Мария (1789—1867) — писательница-романистка и детская писательница США.
 Сэджвик, Марк (род. 1960) — британский историк-арабист.
 Седжвик, Роберт (род. 1946) — американский учёный в области информатики.
 Стэнглэнд, Роберт (1881—1953) — американский легкоатлет.
 Седжвик, Хеда (1957—2003) — историк античной философии.
 Седжвик, Эдвард (1889—1953) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.
 Седжвик, Эди (1943—1971) — американская актриса.
 Седжвик, Эйлин (1898—1991) — американская актриса немого кино.

Топонимы в США 
  — город в Арканзасе.
 Седжуик — город в Канзасе.
  — город в Колорадо.
  — город в Мэне.

 Седжуик — округ в Канзасе.
 Седжуик — округ в Колорадо.